Юлиуш Каден-Бандровский (; ,  — , ) — польский писатель и публицист, общественный деятель.

Биография 
Первоначально обучался музыке в консерваториях в Кракове, Львове, Лейпциге и Брюсселе. Поломав руку в двух местах, отказался от карьеры музыканта.

В 1905—1913 жил в Германии и Бельгии, где закончил философский факультет брюссельского университета. С 1907 года занялся публицистикой, печатался в варшавских газетах. Участник борьбы за независимость Польши, был связан с националистическими эмигрантскими кругами, близкими к Ю. Пилсудскому и ППС — революционная фракция.

Во время Первой мировой войны в августе 1914 года вступил в Кракове в польские легионы. Был адъютантом Пилсудского, позже — хроникёром I-й бригады легионеров. С 1918 года — член польской военной организации.

Участник польско-украинской войны 1918—1919 годов. Писал статьи и военные корреспонденции с мест сражений, в частности, битвы за Львов (1918).
В декабре 1918 стал первым главным редактором еженедельника «Польский воин» («Żołnierz Polski»), но вскоре отказался от занимаемой должности и отправился репортёром, освещать события с фронтов советско-польской войны.

В 1923—1926 и 1933 — руководил профсоюзом польских литераторов. В 1933—1939 — генеральный секретарь Польской академии литературы. После начала второй мировой войны, остался в Варшаве. Участвовал в работа тайного университета, читал лекции по литературе и музыке.

Погиб во время варшавского восстания 1944 года, получив смертельное ранение при взрыве вражеского снаряда.

Награждён Крестом Храбрых.

Похоронен на кальвинистском кладбище Варшавы.

Творчество 

Первое произведение «Слова» («Słowa»), написанное ритмической прозой, опубликовал в 1909 году. Идеология пилсудчины отразилась в его очерково-мемуарных книгах: «Пилсудчики» («Piłsudczycy», 1915), «Битва под Конарами» («Bitwa pod Konarami», 1915) и романе «Генерал Барч» («Generał Barcz», отд. изд. 1923), в основу которого легли подлинные события, связанные с приходом Пилсудского к власти (он явился прообразом Барча).

Наиболее значитительные произведения Ю. Каден-Бандровского — цикл романов «Черные крылья» («Czarne skrzydła», 1925—26, отд. изд. 1929), где с большой художественной силой нарисована нищета и эксплуатация шахтеров в буржуазной Польше.

В 1920—1930-е гг. прозаик написал автобиографические повести о детстве: «Город моей матери» («Miasto mojej matki», 1925) и «Под сенью забытой рощи» («W cieniu zapomnianej olszyny», 1926), работал над романами, завершающими цикл «Черные крылья»: «Матеуш Бигда» («Mateusz Bigda», 1933) и «Шелковый узел» («Jedwabny węzeł»), которые закончил в период фашистской оккупации. Однако рукопись (за исключением фрагментов чернового варианта, опубликованных в журнале «Twórczość», 1959, № 11) сгорела во время Варшавского восстания.

Польская критика, анализируя экспрессионистско-натуралистическую манеру Ю. Каден-Бандровского-романиста, отмечает некоторую вычурность его стиля, отсутствие простоты. Вместе с тем она признает достоинства лучших его книг, в которых дана верная картина эпохи.

Его произведения характеризуются достоверностью и глубоким осмыслением фактов. В творчестве писателя ощутимо
присутствие элементов бихевиоризма и экспрессионизма, а также необычных контрастных соединений разных литературных стилей и приёмов.

Избранная библиография 
 1911 — Niezguła (повесть), Zawody (сборник новелл)
 1913 — Proch
 1914 — Zbytki (сборник рассказов)
 1915 — Piłsudczycy, Bitwa pod Konarami (книга воспоминаний), Iskry (новеллы)
 1916 — Mogiły
 1919 — Łuk
 1920 — Jesień (драма)
 1922 — Generał Barcz
 1923 — Karty w tas (драма), Wakacje moich dzieci (сборник рассказов)
 1924 — Przymierze serc (новеллы)
 1925 — Miasto mojej matki (сборник рассказов), Czarne skrzydła (повесть)
 1926 — Europa zbiera siano (репортажи)
 1927 — Nad brzegiem wielkiej rzeki (рассказы для юношества)
 1932 — Aciaki z I-szej (сборник рассказов)
 1932 — Mateusz Bigda
 1939—1942 —Białe skrzydła

Несколько произведений писателя — экранизированы («Ненависть» (1930), «Чёрные крылья» (1962), «С течением лет, с течением дней...» (сериал, 1980), «Лук Купидона» (1987), «Бигда идет!» (ТВ, 1999)).

Примечания

Ссылки 
 Encyclopædia Britannica. Juliusz Kaden-Bandrowski

Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Участники Варшавского восстания 1944 года
Писатели Польши XX века
Польские писатели
Члены Польской академии литературы
Общественные деятели Польши
Социалисты Польши
Похороненные на кальвинистском кладбище Варшавы